Історична школа права
 Історична школа економіки
 Історична школа — Школа «Анналів»
 Історична школа (фольклористика)